

Sigle 
 Balkan Volleyball Association – federazione di pallavolo dei Balcani
 Boundary-value analysis – tecnica usata in fase di test per la scrittura di un software
 Bundesverwaltungsamt – agenzia del Ministero federale dell'interno della Germania

Codici 
 BVA – codice aeroportuale IATA dellAeroporto di Parigi-Beauvais Tillé, Beauvais, Oise, Francia